William Wentworth kan syfta på bland andra:

*William Wentworth, 2:e earl av Strafford (1626–1695), brittisk peer
William Wentworth, 2:e earl av Strafford (1722–1791), brittisk peer
William Wentworth (1790–1872) (William Charles Wentworth I), australisk politiker
William Wentworth (1907–2003) (William Charles Wentworth IV), australisk politiker